Schloss Trappstadt steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss Trappstadt
 Neues Schloss Trappstadt